Abuso di potere – locuzione impiegata in ambito giuridico
 Abuso di potere –  film di Camillo Bazzoni (1972)
 Abuso di potere (Unlawful Entry) –  film di Jonathan Kaplan (1992)